ФК Ботев Пловдив () је бугарски фудбалски клуб из Пловдива, који се тренутно такмичи у Прва лиги Бугарске.

Ботев је најстарији фудбалски клуб у Бугарској. До сада је 2 пута освајао првенство Бугарске, 3 пута куп Бугарске, и једном Балкански куп.

Клуб је добио име по познатом бугарском јунаку Христу Ботеву.

Мото-клуба је : „Лепота, вера, борба“ ("Красота, вяра, борба").

Име клуба кроз историју 
 Ботев (1912—1946)
 ДНВ (1947—1951)
 ДНА (1952—1957)
 СКНА (1957)
 Ботев (1957—1968)
 Тракија (1968—1989)
 Ботев (1989—данас)

Трофеји 
 Прва лига : 2
 1929, 1967
 Куп : 3
 1962, 1981, 2017
 Балкански куп : 1
 1972

Ботев Пловдив у европским такмичењима

Састав екипе у сезони 2018/19

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба
 Навијачки сајт
 Незванични сајт клуба
 Незванични сајт навиjaчи

Б
Пловдив